Кина (Ирландия) — деревня в Ирландии.
 Кинах, Анатолий Кириллович (род. 1954) — украинский политический и государственный деятель.